Султан Арслан-Гирей () — кубанский сераскир из рода Гиреев, сын кубанского сераскира Казы-Гирея и правнук крымского хана Девлет-Гирея.

Биография 
Участник русско-турецкой войны (1787—1791). В марте 1789 года кубанский сераскир Арслан-Гирей собрал ополчение из народов «за Лабой обитающих» в поддержку турецких войск.

В феврале 1790 года его сын Султан Менгли-Гирей перешел с частью ногайских родов (наврузовцы) в российское подданство. Его отправили в Петербург, а в 1798 году дали чин полковника.

После русско-турецкой войны большая часть закубанских ногайцев была переведена на российскую сторону, и кубанский сераскир Арслан-Гирей предъявил свои права на них. Сначала он пытался вернуть наврузовцев и в 1792 году подговаривал их к побегу за Кубань, но не преуспев в этом, сам решил переселиться, чтобы «управлять делами оных по их обычаю». В 1798 году он просил позволения жить «между ногайскими татарами, живущими на Куме и около Бештовых гор, с поручением их в его начальство».

Затем Арслан-Гирей обратился в правительство с просьбой об отводе ему особых земель и перемещении туда всех ногайцев и абазин, живущих в Пятигорье, а главное, об «удостоении его над подчинённым ему народом …званием сераскира». Однако российские власти не забыли его верную службу Османской империи. Командующий Кавказской линией генерал-лейтенант К. Ф. Кнорринг отказал ему в звании сераскира, которое не соответствовало российскому управлению, и Арслан-Гирей остался у ногайцев-мансуровцев в Закубанье.

Его сыновья — Султан Менгли-Гирей, Султан Азамат-Гирей, Султан Максюд-Гирей и Султан Бахты-Гирей.

Источники 
 Кипкеева З. Б. Северный Кавказ в Российской Империи: народы, миграции, территории. — Ставрополь, 2008. — ISBN 5-88648-599-6

Гиреи
Сераскиры Кубанской орды
Персоналии XVIII века